Antares  se poate referi la:

 Antares - cea mai strălucitoare stea din constelația Scorpionul 
 Antares (rachetă) - un sistem de lansare consumabil dezvoltat de Orbital Sciences Corporation
 ANTARES (accelerator) - un accelerator de particule din Australia
 ANTARES (telescop) - un detector cu neutrini aflat la adâncimea de 2.5 km în Marea Mediterană în largul coastei de Toulon, Franta
 Antares (film), un film austriac din 2004 regizat de Götz Spielmann